Vanni kan som auktorsförkortning betyda:

 Ricardo Oscar Vanni
 Stefano Vanni

Robotskapade auktorsförkortningar